Il distretto di Qorǧalžyn (in kazako: Қорғалжын ауданы) è un distretto (audan) del Kazakistan con  capoluogo Qorǧalžyn.

Qorǧalžyn